

Чинкве-Терре (,  — «П'ять земель») — національний парк Італії, частина узбережжя на сході Лігурії в провінції Спеція, східна частина Рів'єри.

Терре-Хот () — місто в окрузі Віго штату Індіана

Терре-ді-Педемонте — громада в кантоні Тічино

Див. також 
 Тере (значення)